Льорис, или Йорис () — фамилия испанского происхождения.

Известные носители:
 Льорис, Готье (род. 1995) — французский футболист, защитник.
 Льорис, Уго (род. 1986) — французский футболист, вратарь.
 Льорис-и-де-Борха, Франсиско (1470—1506) — испанский католический епископ и кардинал.